V pour Vendetta (film)#Personnages principaux
Saison 13 de NCIS : Enquêtes spéciales#Épisode 15 : La Rançon du pouvoir